André Noël peut désigner :

 André Noël (1726-1801), cuisinier français ;
 André Noël (1909-1944), résistant français ;
 André Noël (1915-1964), homme politique français ;
 André Noël (1953-), journaliste canadien.